Максим Ушаков: Ушаков, Максим Владиславович  — российский артист балета.
 Ушаков, Максим Юрьевич (1972—2019) — российский актёр, художник-мультипликатор.